Akzession steht für:

 Akzession (Völkerrecht), Beitritt eines Staates zu einem völkerrechtlichen Vertrag
 Erwerbung (Bibliothek), Arbeitsvorgang in Bibliotheken

Siehe auch:
 Akzessionsjahr